Сигулда:

 Сигулда — город в центральной части Латвии.
 Сигулда — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи, ранее являвшейся частью Псково-Рижской железной дороги.